Balcis alba är en snäckart. Balcis alba ingår i släktet Balcis och familjen Eulimidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
alba